Сантья́го А́риас Нара́нхо (; род. 13 января 1992, Медельин) — колумбийский футболист, правый защитник и правый полузащитник клуба MLS «Цинциннати» и национальной сборной Колумбии.

Карьера 
Сантьяго Ариас — воспитанник клуба «Ла Экидад». 6 апреля 2009 года он дебютировал в основном составе команды в матче с «Индепендьенте Медельин», выйдя на поле в стартовом составе; его команда победила 1:0, а сам Сантьяго был заменён по ходу встречи. Всего в первом сезоне футболист провёл на поле 13 встреч. В следующие два сезона он сыграл лишь по семь матчей, а всего в клубе за три года Ариас 28 раз выходил на поле.

21 июня 2011 года Ариас перешёл в лиссабонский «Спортинг», подписав контракт на 5 лет. 7 декабря 2011 года футболист дебютировал в составе команды в матче чемпионата Португалии с «Униан Лейрией», выйдя на замену на 80-й минуте игры вместо Матиаса Фернандеса.

14 июля 2013 года подписал контракт сроком на четыре года с ПСВ из Эйндховена.

Международная карьера 
Ариас играл в сборной Колумбии в возрастной группе до 17 лет. В её составе он смог достичь 4 места на юношеском чемпионате мира, проведя на поле 5 матчей, за исключением игры за третье место.

В 2011 году он играл за молодёжную сборную Колумбии чемпионате Южной Америки, где его команда заняла последнее место на втором групповом этапе. В том же году Ариас выступал за молодёжную команду на чемпионате мира, где колумбийцы дошли до четвертьфинала. Сам Сантьяго провёл на поле три игры. И тогда же он играл за молодёжную команду на турнире в Тулоне, где Колумбия заняла первое место. 23 октября Ариас дебютировал за основную сборную Колумбии в товарищеском матче против команды Туниса.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 46 / забито голов: 0; победы: 24, ничьи: 14, поражения: 8.

Достижения 
 Сборная Колумбии
 Победитель турнира в Тулоне: 2011
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2015, 2016
 Атлетико Мадрид
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Байер 04»